De Ironman Hawaï 1987 is een triatlonwedstrijd, die wordt beschouwd als het wereldkampioenschap triatlon voor de Ironman Afstand (3,86 km zwemmen - 180,2 km fietsen - 42,195 km hardlopen). Deze 11e editie van de Ironman Hawaï vond plaats op zaterdag 10 oktober 1987. Er werd gestart op het eiland Hawaï in Kailua-Kona.

De wedstrijd bij de mannen werd gewonnen door de Amerikaan Dave Scott in een tijd van 8:34.13. Dit was de zesde maal dat hij op het hoogste schavot mocht staan, want in 1980, 1982, 1983, 1984, 1986 won hij ook al eens. Hij had ongeveer elf minuten voorsprong op de nummer twee Mark Allen. Bij de vrouwen was het Erin Baker die eveneens voor de Verenigde Staten uitkwam en de wedstrijd won in 9:35.25. De Canadese Sylviane Puntous werd tweede in 9:36.57.

Uitslagen

Mannen

Vrouwen

1987
Triatlon in 1987